Young as You Feel (1931), een film van Frank Borzage
Young as You Feel (1940), een film van Malcolm St. Clair